Laufey ('bomeneiland') is in de Noordse mythologie de reuzinmoeder van vuurgod Loki. Zij baarde Loki nadat haar man Farbauti haar met een bliksemschicht had getroffen.

Dat Loki in de Edda steeds Loki Laufeyra sonr ("Loki, zoon van Laufey") wordt genoemd en niet Farbauta sonr, zou te danken zijn aan het poëtisch stijlmiddel der alliteratie.

Naast Loki heeft het reuzenpaar ook nog zijn broers Byleist (of Byleipt) en Helblindi voortgebracht.

Stamboom

Zie ook 
 Germaanse goden
 Jötun

Noordse mythologie
Reus